Parlamentsvalget i Storbritannien 1931 blev afholdt den 27. oktober 1931. Valget blev holdt midt under den store depressionen. Ramsay MacDonalds Labour-regering havde ikke kunne løse den økonomiske krise og den 24. august 1931 gik regeringen af. MacDonald blev udnævnt på ny samme dag, denne gang som leder af en national samlingsregering. Hvilket førte til at MacDonald, og de som fulgte ham. blev smidt ud fra partiet. Som en følge af dette blev partiet delt i to, Labour Party og National Labour Party).

På grund af splittelsen, samt at den tidligere Labour-regering ikke lykkes med at håndtere den økonomiske krise, faldt stemmetallet for Labours kraftig, og de konservative, under ledelse af Stanley Baldwin, fik en stor majoritet. Ramsay MacDonald fortsatte imidlertid som premierminister frem til 1935.

Storbritannien 1931
Storbritanniens politik